Cette page contient les pages d'homonymie de BEK, de Bek.

Code 
BEK est un code qui peut désigner :
  ;
 Barmer Ersatzkasse.

Patronyme 

 Alexander Bek (1903-1972), écrivain soviétique ;
 Amo Bek-Nazarov (1891-1965), acteur et réalisateur arménien et soviétique. Il est considéré comme le pionnier du cinéma arménien ;
 Andrzej Bek (1951-), coureur cycliste polonais ;
 David Bek (-v.1727 ), chef de guerre arménien ;
 Farroukh Bek (1547-v. 1619), peintre miniaturiste persan ;
 Gamzat-bek (1789-1834), second imam du Daghestan de 1832 à 1834 ;
 Ibrahim Bek (1889-1931), chef de guerre ouzbek ;
 Mirza Kazem-Bek (1951-), orientaliste, historien et philologue d'origine azérie ;
 Rayess Bek (1979-), musicien franco-libanais ; 
 Sadiq Bek (1533-1610), peintre, miniaturiste persan, calligraphe, poète et historien-chroniqueur de l'époque safavide.

Fiction 

 Ulrich von Bek, personnage de fiction inventé par l'écrivain anglais Michael Moorcock
 Le Pacte de Von Bek, saga de fantasy écrite par Michael Moorcock

Prénom 

Bek est un prénom, selon la liste des noms et prénoms égyptiens dans l'Antiquité.

Toponymie 

 Aérodrome de Boumba Bek, aérodrome situé dans la région de l'est du Cameroun ;
 Mosquée Hassan Bek, une des mosquées les plus connues de Jaffa ;
 Parc national de Boumba Bek, un des parcs nationaux du Cameroun ;
 Grande Bek, un ruisseau de Belgique.

Voir aussi